Les carcinomes canalaires sont une classe de tumeurs solides de la Classification internationale des maladies oncologiques. Elles sont développées aux dépens des canaux excréteurs d'une glande exocrine : sein, pancréas, prostate, glandes lacrymales...

Anatomopathologie des tumeurs
Système endocrinien
Histopathologie